Сучевени има више значења:

 Сучевени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Сучевени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Сучевени (Галац), општина у округу Галац у Румунији